Mit Natriumalkoholat können mehrere chemische Verbindungen von Natrium und einer Alkoxygruppe gemeint sein. Am häufigsten sind dies:

 Natriummethanolat
 Natriumethanolat